:
 Our Very Own, titre original du film Celle de nulle part (1950)
 Our Very Own, film sorti en 2005